Partido Comunista Italiano
 Partido da Construção Imperial
 Peripheral Component Interconnect (Barramento PCI) - computadores pessoais